Mondkalb steht für:
 Mondkalb, Dummkopf; auch: veraltete Bezeichnung für eine Missgeburt eines Rinds
 Mondkalb (Film), deutscher Film, 2007
 Mondkalb – Zeitschrift für das organisierte Gebrechen, Berliner Zeitschrift; siehe Mondkalb (Zeitung)
 Moon-Calf, Roman von Floyd Dell, 1920
 ein Kalb mit Hydrops fetalis
Das Mondkalb steht für:
 Das Mondkalb, US-amerikanische Science-Fiction-Komödie, 1966 

Siehe auch: